Het seizoen 2020-21 van de Belgische Tweede afdeling ging van start in september 2020 en eindigt in mei 2021. De competitie telde twee reeksen van zestien ploegen en één van zeventien ploegen. Twee reeksen met clubs zijn aangesloten bij VV en één bij de ACFF.

Door de tweede golf van de coronapandemie 2020 in België werd de competitie al in oktober stopgezet.

Naamswijzigingen
 KSV Temse fuseerde met KSC Lokeren en werd KSC Lokeren-Temse.

Gedegradeerde teams
Dit team degradeerden voor aanvang van het seizoen uit Eerste klasse B
 R. Excelsior Virton (geen licentie voor profvoetbal)

Dit team degradeerden voor aanvang van het seizoen uit Eerste klasse amateurs
 AFC Tubize (geen licentie voor Eerste nationale)

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden voor aanvang van het seizoen uit de Derde klasse amateurs:

Rechtstreeks
 KVV Zelzate (kampioen VV A)
 K. Lyra-Lierse Berlaar (kampioen VV B)
 FC Ganshoren (kampioen ACFF A)
 RFC Warnant (kampioen ACFF B)

Eindronde
Door Covid-19 waren er geen eindrondes, hierdoor promoveerde ook deze teams zonder eindrondes:
 KVK Ninove (VV)
 K. Olsa Brakel (VV)
 RFC Wetteren (VV)
 SC City Pirates Antwerpen (VV)
 KFC Heur-Tongeren (VV)
 KVC Houtvenne (VV)
 RSD Jette (ACFF)

Promoverende teams
Door de stopzetting van de competitie waren er geen promoverende teams.

Noot: R. Excelsior Virton kreeg geen licentie voor Eerste klasse B en werd veroordeeld tot degradatie naar Tweede afdeling. Hierdoor werd het als 17e team toegevoegd aan de ACFF-reeks. Tegen deze beslissing ging de club in beroep bij het BAS. In de tussentijd weigerde Virton wedstrijden te spelen (waardoor het telkens met 0-5 forfait verloor). Uiteindelijk kreeg de club gelijk van het BAS waardoor Virton in het seizoen 2021/22 terug zal aantreden in Eerste klasse B.

Degraderende teams
Door de stopzetting van de competitie waren er geen degraderende teams.

Clubs

Tweede afdeling VV A

Tweede afdeling VV B

Tweede afdeling ACFF

Klassementen

Tweede afdeling VV A

Tweede afdeling VV B

Tweede klasse amateurs ACFF

Belgisch competitievoetbal 2020/21
Tweede klasse amateurs voetbal België